

Localidades

Palo Alto - na Califórnia
Palo Alto (Pensilvânia)
Condado de Palo Alto
Ou ainda:
East Palo Alto

Desambiguações de topônimos